Тайяки (; запечённый морской лещ) — японское печенье в форме рыбки. Наиболее популярная начинка — джем анко из бобов адзуки. Также используются такие наполнители, как заварной крем, шоколад или сыр. В некоторых магазинах тайяки продаются с окономияки, начинкой гёдза или с колбасой внутри.

Приготовление 

Тайяки готовят с использованием пресного или сдобного теста. Тесто выкладывают в форму в виде рыбки для каждой стороны, затем вкладывают наполнитель и скрепляют обе половинки. Затем готовят до образования золотистой корочки с обеих сторон. Основным ингредиентом тайяки является вафля, в которую добавляют различные начинки.

История 
Тайяки впервые начали печь в кондитерской Нанивая в Адзабу, Токио в 1909 году, а сейчас их можно найти во всех уголках Японии, особенно на фуд-кортах супермаркетов и японских фестивалях.

Они похожи на имагаваяки (今川焼き) — толстые лепёшки, также наполненные сладкой пастой из бобов адзуки или кремом.

См. также 
 Вагаси
 Имагаваяки

Примечания

Ссылки 

Печенье
Десерты
Появились в 1909 году
Вагаси
Японские десерты
1909 год в Японии